Bizz (abgeleitet vom englischen Begriff „Business“) steht für:

 BIZZ, Fernsehsendung
 Wirtschaftsmagazine oder Wirtschaftsteile diverser Zeitungen
 elektronische Zahlungs- bzw. Mautsysteme wie AutoBizz (Vogelfluglinie) oder BroBizz (Öresundbrücke)

Siehe auch:
 BIZ